

Toponyme

Tip Top est une ville fantôme en Arizona.

Autres 

 Tip Top est une émission de télévision de TF1.
 Tip Top est une émission de radio en Belgique.
 Tip Top est le nom pour certaines versions européennes du jeu vidéo Congo Bongo.
 Tip Top est un film français de Serge Bozon de 2013
Tip Top était le nom du théâtre juif d'Amsterdam (Jodenbreestraat), pendant la Seconde guerre mondiale, lieu de ravitaillement puis de rafles

Notes et références 

Homonymie de toponyme